Klammljoch kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Klammljoch (bergspass i Italien), Trentino-Alto Adige, Bolzano,

Österrike 

 Passo di Gola, bergspass, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar